«Нефтехимик» — название футбольных клубов:
 «Нефтехимик» — Нижнекамск, Россия.
 «Нефтехимик» — Кременчуг, Украина.
 «Нефтехимик» — Салават, Россия.
 «Нефтехимик» (жен.) — Калуш, Украина. На болгарском языке
 «Нефтохимик» — футбольный клуб из Бургаса, Болгария.